Tűzróka, Clint Eastwood 1982-es filmje
 Tűzróka, a Vörös macskamedve egyik elnevezése